Catoptrus är ett släkte av kräftdjur. Catoptrus ingår i familjen simkrabbor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Simkrabbor
Catoptrus